Закол — многозначный термин. Возможные значения:

 Закол (охота и рыболовство) — историческое приспособление для ловли рыбы и для охоты на уток.
 Закол (горное дело) — условное наименование трещин в массиве горных пород.